Свитава може да се односи на:

 Свитава, река у Чешкој републици.
 Свитава (Чапљина), насељено место у Чапљини.